Ealhmund (ook Ealhmundus, Ealmundus, Ealmund, Ealgmund, Alcmundus, Alhmund) is een Angelsaksische mannelijke voornaam. De naam bestaat uit de elementen Ealh- (= "onderdak, huis, tempel, nederzetting") en -mund (="bescherming, voogd, voogdij, zekerheid, koningsvrede"). Beduidende naamdragers waren:

 Ealhmund van Kent, koning van Kent (779/784–784/785);
 Alcmund van Hexham, bisschop van Hexham en heilige (767–780/781);
 Alcmund van Derby, Northumbrische heilige (gestorven rond 800);
 Ealhmund van Winchester,  bisschop van Winchester (801/803–805/814);
 Ealhmund van Glastonbury, abt van Glastonbury (851–867).
Jongensnaam